Zrmanja je naselje u sastavu Općine Gračac, u Zadarskoj županiji. Nalazi se 34 kilometra jugoistočno od Gračaca i 25 kilometara sjeverozapadno od Knina.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 21 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Zadarskoj županiji